Mongol Szuudan (Mongol Post) – mongolski operator pocztowy 
 Mongoł Szuudan – rosyjski zespół anarchopunkowy